Это список геологических структур луны Сатурна — Энцелада. Деталям рельефа присвоены собственные имена, фигурирующие в арабских сказках Тысяча и одна ночь. Энцелад — наиболее светлый объект в Солнечной системе, его альбедо около 1, то есть поверхность отражает практически весь падающий на неё свет. Ослепительная белизна Энцелада перекликается с внешним видом ярко освещённых Солнцем зданий средневековых арабских городов. Таким образом, система названий на этом спутнике в какой-то степени соответствует его облику.

Кратеры Энцелада носят имена персонажей, а некратерные детали рельефа — географические названия из средневековых арабских сказок Тысяча и одна ночь. По состоянию на март 2015 года названия присвоены 85 таким объектам.
 

Названия на Энцеладе получили детали рельефа пяти категорий:
 Равнины (Регион с относительно ровной, не кратерированной поверхностью)
 Гряды (Система линейно вытянутых возвышенностей, характеризующаяся относительно мягкими очертаниями вершин и склонов)
 Борозды (Длинные и узкие впадины)
 Рытвины (Рельеф из чередующихся борозд и кряжей)
 Кратеры

Данные предоставлены на март 2015 года.

Равнины 
Равнины на Энцеладе названы в честь географических мест, упомянутых в сборнике арабских сказок Тысяча и одна ночь.

Гряды 
Гряды на Энцеладе названы в честь городов, фигурирующих в сборнике арабских сказок Тысяча и одна ночь.

Борозды 
Борозды на Энцеладе (протяжённые узкие неглубокие впадины) названы в честь городов и мест, упомянутых в сборнике арабских сказок Тысяча и одна ночь.

Рытвины 
Рытвины на Энцеладе (рельеф из чередующихся борозд и кряжей) названы в честь географических мест, фигурирующих в сборнике арабских сказок Тысяча и одна ночь.

Кратеры 
Кратеры на Энцеладе названы именами персонажей из сборника арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

Примечания

Литература 
 

Поверхность Энцелада
Энцелад